La categoria 60 kg è stata la prima categoria maschile di peso per la lotta libera ai Giochi della XXXII Olimpiade; la gara si è svolta il 2 agosto 2021 presso Makuhari Messe Hall.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. Gli atleti sconfitti dai due finalisti competono tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; i vincitori di questi ottengono il bronzo.

Results

Finale

Top half

Bottom half

Ripescaggi

Altri progetti 

M060